Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2009/10 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2009/10 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Größe der Mannschaftskader war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Die South Wales Dragons kamen mit 11 eingesetzten Spielern aus, die zweite Mannschaft von Guildford A&DC ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 26. Insgesamt kamen 238 Spieler zum Einsatz, von denen 34 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Chris Ward (Pride and Prejudice) und Neil McDonald (Wood Green) mit je 9,5 Punkten, dabei spielte Ward 10 Partien, McDonald 11 Partien. 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichte Harriet Hunt (Pride and Prejudice). Mit Jon Ludvig Hammer, Katrine Tjølsen, Bernd Rechel, Matthew Broomfield (alle Wood Green), David Sands (Barbican Chess Club), Ihor Lewyk, Martina Flint (beide White Rose Chess), Yang-Fan Zhou, Callum Kilpatrick, Alexander Tschernjajew (alle Pride and Prejudice), Alain Dekker, Julian Way (beide Guildford A&DC), Christopher Rawlinson (Oxford) und Doreen Anderton (The ADs) erreichten 14 Spieler 100 %, wobei Hammer 5 Partien spielte, Sands 3, Broomfield, Lewyk, Zhou, Kilpatrick, Tjølsen und Rechel je 2, die übrigen genannten Spieler je eine. Anderton gewann ihre einzige Partie kampflos.

Ältester Spieler der Saison war der bei The ADs spielende David William Anderton (* 1941), jüngste Spieler die 1997 geborenen Eugene Daley, Ravi Patel (beide The ADs) und Katherine Shepherd (Guildford A&DC).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2009), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2009; CHI = Chile, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRL = Irland, ITA = Italien, JAM = Jamaika, JCI = Jersey, LAT = Lettland, MAR = Marokko, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, RSA = Südafrika, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Wood Green Hilsmark Kingfisher I. Mannschaft

Pride and Prejudice

Barbican Chess Club I. Mannschaft

White Rose Chess

Wood Green Hilsmark Kingfisher II. Mannschaft

Guildford A&DC I. Mannschaft

Cambridge University Chess Club

The ADs

Betsson.com

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Oxford

Pandora’s Box Grantham

South Wales Dragons

Guildford A&DC II. Mannschaft

Poisened Pawns

Jutes of Kent

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die Ergebnisse der Vorrunde und der Endrunde sind in den Einzelbilanzen zusammengefasst.
 Aufgeführt sind nur Spieler mit mindestens einem Einsatz. Insgesamt meldeten die 13 Vereine folgende Anzahl an Spielern:

 Die Spieler Doreen Anderton, Christopher Bellin (beide The ADs) und Maria Mate (Oxford) sind in den veröffentlichten Mannschaftsmeldungen nicht enthalten.
 Insgesamt 23 Spieler der Vereine Wood Green Hilsmark Kingfisher, Guildford A&DC und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.
 Die IM-Norm von Peter Sowray wurde aus 10 Partien erspielt.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der 4NCL (englisch)
 Mannschaftsmeldungen bei der 4NCL (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2009
Schach 2010